Командний чемпіонат світу із шахів серед жінок 2013, що проходив з 2 по 13 березня 2013 року в Астані (Казахстан).
Переможцями чемпіонату стали шахістки збірної України.

Регламент 
 Команда складається з 5 гравців (1 запасний) та капітана (тренера).
 9 турів за круговою системою.
 Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходів + 30 хвилин до кінця партії, з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід починаючи з першого ходу.
 Розподіл місць (при однаковій кількості командних очок):
 Найбільша кількість індивідуальних очок;
 Особиста зустріч
 Коефіцієнт Зоннеборга — Бергера
 Особистий результат на більш високих дошках:
 Перемога на 1-й шахівниці — 4 очка
 Перемога на 2-й шахівниці — 3 очка
 Перемога на 3-й шахівниці — 2 очка
 Перемога на 4-й шахівниці — 1 очко
 При нічиї очки будуть розділятися
 Якщо команди розділять призові місця, то між ними проводиться матч з швидких шахів (15 хвилин на партію).
 При нічийному результаті, проводиться жереб.

Розклад змагань 
 Ігрові дні: 3-7, 9-12 березня 2013 року
 Вихідний день: 8 березня 2013 року
 Початок партій 1-8 тур о 11-00, 9 тур о 7-00 (час Київський)

Учасники

Склади команд-учасниць

Рух за турами

Турнірна таблиця

Індивідуальні нагороди 
 Перша шахівниця:

 Цзюй Веньцзюнь ()  — 77,8 % (7 з 9 очок) 
 Катерина Лагно ()  — 68,8 % (5½ з 8 очок) 
 Валентина Гуніна ()  — 62,5 % (5 з 8 очок) 
 Друга шахівниця:
 Ірина Круш ()  — 77,8 % (7 з 9 очок) 
 Анна Ушеніна ()  — 75,0 % (6 з 8 очок) 
 Олександра Костенюк ()  — 64,3 % (4½ з 7 очок) 
 Третя шахівниця:

 Тань Чжун'ї () — 77,8 % (7 з 9 очок) 
 Марія Музичук ( Україна)  — 68,8 % (5½ з 8 очок) 
 Наталя Погоніна ()  — 64,3 % (4½ з 7 очок)
 Лейла Джавахішвілі ()  — 64,3 % (4½ з 7 очок)
 Четверта шахівниця:
 Наталя Жукова ( Україна)  — 75,0 % (6 з 8 очок)
 Ґо Ці ()  — 75,0 % (6 з 8 очок) 
 Марі Анн Гомес ()  — 72,2 % (6½ з 9 очок)
 Резервна шахівниця:
 Ольга Гиря ()  — 81,3 % (6½ з 8 очок)
 Саломе Мелія ()  — 66,7 % (4 з 6 очок)
 Сум'я Свамінатан ()  — 62,5 % (5 з 8 очок)

Шахістки з найкращим перфомансом 
 Цзюй Веньцзюнь ()  — 2651 
 Ірина Круш () — 2607 
 Анна Ушеніна ()  — 2588

Примітки

Посилання 
 4th World Team Chess Championship (women): Astana 2013  
 Astana wrap up: thoughts of a participant  
 Women's World Team Championship starts in Astana  

Шахові турніри 2013
Командний чемпіонат світу із шахів
Спортивні змагання у Казахстані
Березень 2013